Musi (Botswana), een plaats in Botswana
 Musi (India), een rivier in India
 Musi (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
 Musi (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Timor Tengah Utara in de Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara
 Musi (rivier in Indonesië), een rivier in Indonesië